Manio Acilio Glabrione (console 191 a.C.) – politico e generale romano
Manio Acilio Glabrione – console suffectus nel 154 a.C.;
Manio Acilio Glabrione (tribuno 122 a.C.) – tribuno della plebe romano
Manio Acilio Glabrione (console 67 a.C.) – politico e generale romano
Manio Acilio Glabrione (console 33 a.C.) – politico romano
Manio Acilio Glabrione (console 91) – politico romano
Manio Acilio Glabrione (console 124) – politico romano
Manio Acilio Glabrione (console 186) – politico romano

Pagine correlate 
Gens Acilia

fr:Manius Acilius Glabrio